Andrea Griborio es arquitecta y editora de arquitectura. Nació en Ciudad de México, México, y actualmente es directora ejecutiva de la editorial mexicana Arquine y directora de Mextrópoli, un festival de arquitectura y ciudad que reúne anualmente más de 50,000 personas en Ciudad de México.

Biografía 

Griborio se titula como arquitecta por la Universidad del Zulia, Venezuela, en 2003. Tras cursar un máster en Arquitectura Crítica y Proyecto, y en Teoría y Práctica del Proyecto Arquitectónico, ambos por la Universidad Politécnica de Cataluña, en 2010 vuelve a México y desde entonces trabaja en la editorial mexicana Arquine, liderando proyectos internos como el Congreso Arquine, los Arquine Jams, y el programa audiovisual de entrevistas La Hora Arquine.

En 2013 Griborio fue curadora asociada del Pabellón de México en la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Shenzhen y en 2016 participó en el equipo curatorial del Pabellón de Chile en la Bienal de Arquitectura de Venecia con la muestra A Contracorriente.

Desde 2014 es directora de MEXTRÓPOLI, un festival de arquitectura y ciudad que reúne anualmente de 50,000 personas en torno a diferentes actividades vinculadas a la construcción de cultura desde la arquitectura.

En 2020 Griborio participó en el primer Encuentro de Comunicadores de Arquitectura en Iberoamérica (COMA), junto a arquitectas españolas como Ariadna Cantís y Ethel Baraona, el arquitecto chileno Nicolás Valencia y la artista brasileña Giselle Beiguelman.

Enlaces externos 
 Sitio web oficial de MEXTROPOLI

Referencias 

Nacidos en Ciudad de México
Arquitectas
Arquitectas de México
Arquitectos de España del siglo XXI
Alumnado de la Universidad del Zulia
Arquitectos de Ciudad de México
Alumnado de la Universidad Politécnica de Cataluña